Kolda může označovat:

 Kolda z Koldic (cca 1270–1327) – český dominikánský spisovatel
 Jan Kolda II. ze Žampachu (cca  1390–1462) – český šlechtic, táborský hejtman a žoldák
 Kolda Malínský (1850–1908) – pseudonym českého spisovatele, historika a středoškolského profesora
 Jaromír Kolda – český fotbalový brankář
 Ladislav Kolda (1903–1983) – český filmový producent
 Vítězslav Kolda (* 1941) – český fotbalový trenér
 Stanislav Kolda (1930) (1930–1998) – český matematik, vysokoškolský profesor, odborný publicista a fotbalový brankář
 Stanislav Kolda (* 1957) – československý a český komunistický politik
 Kolda (region) – region, department a město v Senegalu

Česká příjmení